

Geografia 
Green (cratera marciana)
Green (Kansas)
Green (Ohio)
Green (Oregon)

Outros 
Green Green — anime
Green (álbum de B'z)
Green (álbum de Forbidden)
Green (álbum de R.E.M.)
Função de Green — tipo de função

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música